Schuky (ukrainisch ; russische Entsprechung Schuki/Жуки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Schuky (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Schuky (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Schuky (Poltawa)